Het wereldkampioenschap schaatsen allround is een tweejaarlijks schaatsevenement met een kampioenschap voor mannen en een kampioenschap voor vrouwen. Per kampioenschap worden vier afstanden verreden. Op basis van de gereden tijden wordt er een klassement opgesteld en zowel bij de mannen als vrouwen een wereldkampioen aangewezen.

Tot 1996 werden de beide kampioenschappen separaat gehouden op verschillende tijdstippen en verschillende locaties. Vanaf 1996 vonden ze tegelijkertijd plaats. In niet-olympische jaren werden de kampioenschappen begin februari gehouden en in olympische jaren halverwege maart. Sinds 2014 vindt dit toernooi elk jaar halverwege maart plaats, dus ook in de niet-olympische jaren. Tot 2020 werd het WK allround jaarlijks verreden – sinds 2020 gebeurt dit elke twee jaar (in de even jaren). Ook werd het toernooi vanaf dat jaar gecombineerd met het WK sprint, dat sindsdien op dezelfde locatie gehouden wordt, op aaneensluitende dagen met het WK allround.

Edities

Statistieken

Medailleklassement
Bijgewerkt tot en met de WK allround van 2022

 * Inclusief de vier Pré ISU-kampioenschappen

Meervoudige winnaars
Bijgewerkt tot en met de WK allround van 2022</small>